Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Wilkison che ha battuto in finale Kim Warwick 6-3 6-3 6-7 3-6 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Tim Wilkison (semifinali)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Ken Rosewall (terzo turno)

 Sherwood Stewart (terzo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)
 Yannick Noah (primo turno)
 Tony Roche (secondo turno)
 Peter Feigl (terzo turno)
 Kim Warwick (finale)
 John James (secondo turno)
 Bernie Mitton (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1978